Brøndum har flere betydninger:

 Brøndum (brænderi) – dansk familiebrænderi, fusioneret med De Danske Spritfabrikker i 1893.
 Brøndum (Hvornum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hvornum Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Brøndum (Kollerup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Kollerup Sogn, Jammerbugt Kommune
 Brøndum (Skarp Salling Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Skarp Salling Sogn, Vesthimmerlands Kommune
 Brøndum Hovedgård der engang lå i Skarp Salling Sogn.
 Brøndum (Brøndum Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Brøndum Sogn, Skive Kommune
 Store Brøndum – en bebyggelse og et ejerlav i Store Brøndum Sogn, Rebild Kommune
 Brøndums Forlag - et bogforlag i København